Earle se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sylvia Alice Earle
 Franklin Sumner Earle
 W.Hubert Earle